Mark I – nehézharckocsi
Harvard Mark I – elektromechanikus számítógép